Die Nigeria Professional Football League 2020/21 war die 50. Saison der höchsten nigerianischen Spielklasse im Fußball.

Es nahmen 20 Mannschaften daran teil, die jeweils zwei Mal gegeneinander antraten. Meister wurde erstmals Akwa United aus Uyo. Absteigen mussten dagegen Jigawa Golden Stars, Warri Wolves FC, Ifeanyi Ubah FC und Adamawa United FC.

Teilnehmende Mannschaften

Tabelle

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2020/21

Hattricks 
Stand: Saisonende 2020/21

TOP Assists 
Stand: Saisonende 2020/21

Weiße Weste (Clean Sheets) 
Stand: Saisonende 2020/21

Weblinks 
 Nigeria Professional Football League 2020/21 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
 Nigeria Professional Football League bei soccerway.com

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21